Koronagráf (gráfelmélet)
 Koronagráf (csillagászat)